A01 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Masia Cal Maciarol Modul 1
A01 – Codice ECO con cui viene classificata l'apertura Larsen nel gioco degli scacchi